Le terme éprouvette peut désigner :
 un type de récipient utilisé en laboratoire : sous le terme générique d'éprouvette, on trouve entre autres les tubes à essai, les éprouvettes graduées, les éprouvettes à gaz et les tubes Vacutainer ;
 en physique des matériaux, une éprouvette : pièce de dimensions normalisées destinée à des essais, pour déterminer le comportement d'un matériau soumis à différentes contraintes ;
 un ensemble matériau (peinture, mastic) plus support (acier, aluminium) destiné à un essai de vieillissement accéléré (essai au brouillard salin, exposition à des cycles climatiques, aux UV).

« Éprouvette » est également une collection de la maison d'édition de bande dessinée L'Association, qui a également publié la revue L'Éprouvette.

Articles connexes 
 Échantillon
 Échantillonnage
 Stérigme
 Dynamomètre
 Caractérisation d'un matériau
 Essai mécanique
 Pour les « bébés-éprouvette » : Fécondation in vitro

Métrologie
Mesure physique
Chimie analytique